Се́верное кла́дбище — второе по величине (после Южного) кладбище Санкт-Петербурга. Расположено в посёлке Парголово.

История 

Кладбище было образовано в соответствии с указом Александра II от 20 октября 1871 года. Указ предписывал произвести отвод земли под кладбище «по Старо-Парголовской дороге, против загородных дач Исакова и Гинтера». Открыто для захоронений 2 января 1875 года.

До 1960-х годов — Успе́нское кладбище (по церкви Успения Божией Матери (архитектор П. Ю. Сюзор; построена в 1874, закрыта в 1934 году, разрушена в начале 1950-х годов).

Современная площадь — более 380 га. В 2008 году на центральной аллее кладбища заново выстроена каменная Церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Захоронения 
 Известные люди, похороненные на Северном кладбище

Примечания

Литература